Красные Горы — название населённых пунктов в России:
 Красные Горы — деревня в Вичугском районе Ивановской области.
 Красные Горы — хутор в Отрадненском районе Краснодарского края.
 Красные Горы — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Красные Горы — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.
 Красные Горы — деревня в Кукморском районе Татарстана.
 Красные Горы — село в Сурском районе Ульяновской области.

См. также 
 Красные горы — горный массив Бунарского хребта Среднего Урала.